Se også 863 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
63
Artikler om enkelte år